Herczeg oder Herczegh ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Herczeg (1863–1954), ungarischer Schriftsteller und Parlamentarier
 Géza Herczeg (1888–1954), ungarischer Journalist und Schriftsteller
 Klára Herczeg (1906–1997), ungarische Bildhauerin
 Michael Herczeg (* 1956), deutscher Informatiker
 Géza Herczegh (1928–2010), ungarischer Völkerrechtler und Richter am Internationalen Gerichtshof